Miejscowości w USA:
 Normal – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Normal (ang. Normal Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Normal (ang. Normal Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Inne:
 Normal – film z 2003 roku
 Normal – film z 2007 roku
 Normal – czeski film z 2009 roku
 Normal – album Karoliny Glazer z 2013 roku
 Normal – album Rona Thala z 2013 roku